Pianese – abitante di Piana Crixia
Mario Pianese (1983) – pallavolista italiano
Unione Sportiva Pianese – club calcistico italiano